Потапченко — фамилия. Известные носители:

 Потапченко, Иван Евстафьевич (род. 1990) — организатор производства, Герой Социалистического Труда.
 Потапченко, Игорь Павлович (1939—2018) — советский легкоатлет, преподаватель.